Käseberg bezeichnet

 Käseberg (Bielefeld) (266 m), Berg bei Bielefeld
 Käseberg (Kreis Greiz) (360 m), Berg zwischen Kraftsdorf und Saara, Kreis Greiz
 Käseberg (Wieda) (520 m), Berg bei Wieda, Gemeinde Walkenried, Landkreis Göttingen

 Naturschutzgebiet Magergrünland am Käseberg

Käseberg ist der Familienname folgender Persönlichkeiten:

 Hugo Käseberg (1847–1893), deutscher Künstler, Holzschneider und Unternehmer, 1879 zusammen mit Kaspar Oertel Mitbegründer der Firma Käseberg & Oertel in Leipzig

Siehe auch
 Kåseberga, Ortschaft in Schweden
 Käsberg
 Käseburg
 Keseberg